Panopticum (architectuur), bepaald type gevangenisgebouw
 Panopticum (band), Belgische band 
 Panopticum (tentoonstelling), tentoonstelling van curiosa en wassenbeelden
 Panopticon (documentaire), documentaire van Peter Vlemmix
 Nederlandsch Panopticum, wassenbeeldenmuseum in Amsterdam van 1882 tot 1919
 Panopticum Castan, museum in Brussel met o.a. een wassenbeeldencollectie van 1875 tot 1895